Cappella di San Sebastiano ad Albisola Superiore
Cappella di San Sebastiano a Pianezza
 Cappella di San Sebastiano a Sassello
 Cappella di San Sebastiano a Savona
 Cappella di San Sebastiano a Sorano
 Cappella di San Sebastiano a Viggianello

Pagine correlate 
 Chiesa di San Sebastiano